Un jour viendra (Einmal eine große Dame sein), un film allemand de Gerhard Lamprecht sorti en 1934 ;
  (Es kommt ein Tag), un film allemand de Rudolf Jugert sorti en 1950 ;
 Un jour viendra (Se un giorno busserai alla mia porta), un feuilleton italien de Luigi Perelli diffusé en 1986 ;
 Un jour viendra, une chanson de Johnny Hallyday parue en 1999.